Arenys de Mar – comune spagnolo nella comunità autonoma della Catalogna, nella comarca del Maresme
Arenys de Munt – comune spagnolo nella comunità autonoma della Catalogna, nella comarca del Maresme